Reactor steht für:

 einen Begriff aus der Softwareentwicklung, siehe Reactor (Entwurfsmuster)
 den Gründungsnamen der ehemaligen schweizerischen Death-Metal-Band Sickening Gore
 eine ukrainische Industrial-Metal-Band, siehe Reactor (ukrainische Band)
 eine ehemalige Augsburger Power- und Speed-Metal-Band, siehe Reactor (deutsche Band)

Siehe auch:
 Reaktor